Hrvatska:
 Brezovljani (Sveti Ivan Žabno), naselje u općini Sveti Ivan Žabno

BiH:
 Brezovljani (Srbac, BiH), naselje u općini Srbac